N14 peut faire référence à :

Bande dessinée 
 N14, un produit chimique employé par des malfaiteurs dans l'album de bande-dessinée Tintin au pays de l'or noir.

Domaine militaire 
 HMS Porpoise (N14), un sous-marin de la Royal Navy.

Sciences 
Médecine 
 Atteintes tubulo-interstitielles et tubulaires dues à des médicaments et des métaux lourds, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique 
 Escadrille française N 14 en 1914-18 (voir Début de l'aviation dans la Creuse).

Automobiles
 Nissan Pulsar N14, une automobile du constructeur japonais Nissan ;
 Nissan Sunny N14, une automobile du constructeur japonais Nissan.

Bus
 Ligne de bus Noctilien N14 de la RATP.

Routes
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres